CBN Amazônia Porto Velho é uma emissora de rádio brasileira sediada em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Opera no dial FM, na frequência 101.9 MHz, e é afiliada à CBN. Pertence ao Sistema Gurgacz de Comunicação, sendo controlada pelo Grupo Rede Amazônica, que controla as demais emissoras da CBN na Região Norte (exceto no Tocantins).

História 
A emissora foi fundada como Rádio Tropical, sendo propriedade do Sistema Gurgacz de Comunicação, do político e empresário Acir Gurgacz, e operando através do dial AM em 1310 kHz. Em 2011, tornou-se afiliada da Central Brasileira de Notícias, passando a se chamar CBN Rondônia, sendo esta sua primeira afiliação com a rede. Em 3 de dezembro de 2012, a emissora troca de afiliação e passa a transmitir a Rádio Globo, tornando-se Rádio Globo Rondônia. Em seu último ano, operou como retransmissora da programação gerada em São Paulo, além de retransmitir jornadas esportivas geradas pela Rádio Alvorada de Ji-Paraná, também pertencente ao SGC.

Em 28 de novembro de 2017, a emissora deixa de transmitir a programação da Rádio Globo e migra para o dial FM, na frequência 101.9 MHz. A emissora passa então a ser controlada pela Rede Amazônica, passando a se chamar CBN Amazônia Porto Velho. Com a estreia, Porto Velho passou a gerar a programação para a filial em Guajará-Mirim, deixando de receber a transmissão de Manaus.

Programas e comunicadores 
 Audiência Pública (Karina Quadros)
 Boletim Rondônia (Karina Quadros)
 CBN Amazônia Porto Velho (Karina Quadros)
 CBN Tarde de Notícias (Alexia Oliveira)
 Estação CBN (Vitória Gomes)
 Resenha Esportiva (Divino Caetano)
 CBN Mercado Inteligente (Marisson Dourado)

Retransmitidos por outras emissoras da rede CBN Amazônia
 CBN Agronegócios (gerado de Porto Velho)
 CBN Lab (gerado de Manaus)

Ligações externas 
 
 
 
 

Estações de rádio de Rondônia
Amazônia Porto Velho
Mídia de Porto Velho